Il nome Giovanna di Savoia può riferirsi ai seguenti personaggi:
Giovanna di Savoia (1907-2000), figlia di Vittorio Emanuele III e moglie di Boris III di Bulgaria;
Giovanna di Savoia (1392-1460), figlia di Amedeo VII di Savoia e moglie di Giovanni Giacomo del Monferrato;
Giovanna di Savoia (? – 1355), figlia di Filippo I di Savoia-Acaia e moglie di Aime de Poitiers;
Giovanna di Savoia (1310-1344), figlia di Edoardo di Savoia detto il liberale e moglie di Giovanni III di Bretagna;
Giovanna di Savoia (1306-1359), figlia di Amedeo V di Savoia detto il Grande e moglie dell'imperatore Andronico III Paleologo;
Giovanna di Savoia (?-1360), figlia di Luigi I di Savoia e moglie di Guillaume de Joinville;
Giovanna di Savoia (1597), figlia di Carlo Emanuele I di Savoia e morta appena nata;
Maria Giovanna Battista (1644-1724), figlia di Carlo Amedeo di Savoia-Nemours e moglie di Carlo Emanuele II di Savoia;
Giovanna di Savoia-Nemours (1532-1568), figlia di Filippo di Savoia-Nemours e moglie di Nicola di Lorena;
Maria Giovanna di Savoia (1665 – 1705), detta Mademoiselle de Soissons, figlia di Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons e di Olimpia Mancini.